Verasper är ett släkte av fiskar. Verasper ingår i familjen flundrefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flundrefiskar
Verasper